Legnaro ima više značenja:
 Legnaro, La Spezia
 Legnaro, Padova